Jinjiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet: 

 die kreisfreie Stadt Jinjiang (晋江市) in der Provinz Fujian, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Quanzhou)
 den Stadtbezirk Jinjiang (锦江区) von Chengdu, Provinz Sichuan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Chengdu)
 die Großgemeinde Jinjiang (金江镇) im Kreis Chengmai, Provinz Hainan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Chengmai)
 die Großgemeinde Jinjiang (金江镇) im Kreis Linwu, Provinz Hunan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Linwu)
 die Großgemeinde Jinjiang (金江镇) im Stadtbezirk Renhe, Provinz Sichuan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Renhe)
 die Großgemeinde Jinjiang (锦江镇) im Kreis Shanggao, Provinz Jiangxi, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Shanggao)
 die Großgemeinde Jinjiang (金江镇) im Kreis Shangri-La, Provinz Yunnan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Shangri-La)
 die Großgemeinde Jinjiang (锦江镇) im Kreis Yujiang, Provinz Jiangxi, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Yujiang)
 die Gemeinde Jinjiang (锦江乡) der Stadt Chongzhou, Provinz Sichuan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Chongzhou)
 die Gemeinde Jinjiang (锦江乡) im Stadtbezirk Pengshan, Provinz Sichuan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Pengshan)
 die Gemeinde Jinjiang (金江乡) im Kreis Shaoyang, Provinz Hunan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Shaoyang)
 die Gemeinde Jinjiang (金江乡) im Kreis Xiajiang, Provinz Jiangxi, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Xiajiang)
 die Nationalitätengemeinde Jinjiang (金江白族乡) im Stadtbezirk Gucheng, Provinz Yunnan, Volksrepublik China, siehe Jinjiang (Gucheng)